Pentaceros är ett släkte av sjöstjärnor. Pentaceros ingår i familjen Oreasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Pentaceros